Gil Navarro puede hacer referencia a:

Juan Gil Navarro (1973-), actor argentino.
Ramón Gil Navarro (1828–1883), periodista y político argentino.